Schmitz-Hübsch ist der Familienname folgender Personen:

 Brita Schmitz-Hübsch (* 1942), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Otto Schmitz-Hübsch (1868–1950), deutscher Obstbaupionier und Züchter